Culla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Culla (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Culla (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar